Не́что:
 Нечто — некий предмет, вещь, явление, что-то малоизвестное.
 «Нечто» — российская музыкальная группа.

Медиафраншиза 
 «Нечто» — вариант названия одного из русских переводов фантастической повести «Кто идёт?» (1938).
 «Нечто» — американский фантастический фильм ужасов 1951 года.
 «Нечто» — американский фантастический фильм ужасов 1982 года.
 «Нечто» — приквел одноимённой картины.
 «Нечто» — компьютерная игра, разработанная компанией Computer Artworks по мотивам одноимённого фильма Джона Карпентера.

См. также